

Niemcy 
1 gmina:
 Vielitzsee – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Ostprignitz-Ruppin

1 jezioro:
 Vielitzsee – jezioro w Brandenburgii